Street Fighter (saga de videojocs), saga de videojocs de baralla creada per la companyia japonesa de programari Capcom 
 Street Fighter (videojoc del 1987), primer de la saga, també conegut com a Fighting Street
 Street Fighter II, segona part del videojoc de lluita de 1987 Street Fighter de Capcom 
 Street Fighter IV videojoc de lluita produït per Capcom 
 Super Street Fighter IV, versió actualitzada de Street Fighter IV